Di seguito una lista di asteroidi dal numero 113001 al 114000 con data di scoperta e scopritore.

113001-113100 

|-
| 113001 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113002 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113003 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113004 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113005 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113006 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113007 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113008 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113009 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113010 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113011 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113012 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113013 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113014 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113015 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113016 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113017 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113018 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113019 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113020 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113021 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113022 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113023 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113024 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113025 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113026 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113027 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113028 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113029 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113030 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113031 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113032 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113033 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113034 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113035 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113036 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113037 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113038 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113039 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113040 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113041 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113042 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113043 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113044 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113045 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113046 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113047 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113048 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113049 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113050 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113051 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113052 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113053 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113054 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113055 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113056 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113057 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113058 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113059 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113060 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113061 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113062 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113063 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113064 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113065 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113066 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113067 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113068 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113069 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113070 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113071 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113072 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113073 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113074 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113075 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113076 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113077 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113078 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113079 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113080 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113081 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113082 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113083 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113084 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113085 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113086 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113087 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113088 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113089 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113090 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113091 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113092 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113093 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113094 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113095 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113096 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113097 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113098 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113099 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113100 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|}

113101-113200 

|-
| 113101 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113102 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113103 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113104 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113105 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113106 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113107 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113108 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113109 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113110 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113111 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113112 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113113 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113114 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113115 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113116 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113117 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113118 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113119 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113120 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113121 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113122 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113123 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113124 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113125 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113126 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113127 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113128 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113129 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113130 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113131 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113132 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113133 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113134 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113135 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113136 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113137 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113138 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113139 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113140 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113141 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113142 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113143 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113144 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113145 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113146 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113147 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113148 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113149 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113150 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113151 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113152 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113153 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113154 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113155 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113156 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113157 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113158 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113159 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113160 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113161 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113162 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113163 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113164 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113165 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113166 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113167 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113168 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113169 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113170 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113171 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113172 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113173 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113174 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113175 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113176 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113177 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113178 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113179 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113180 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113181 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113182 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113183 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113184 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113185 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113186 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113187 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113188 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113189 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113190 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113191 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113192 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113193 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113194 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113195 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113196 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113197 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113198 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113199 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113200 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|}

113201-113300 

|-
| 113201 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113202 Kisslászló ||  || 7 settembre 2002 || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 113203 Szabó ||  || 7 settembre 2002 || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 113204 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113205 - ||  || 7 settembre 2002 || Farra d'Isonzo
|-
| 113206 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113207 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113208 Lea ||  || 5 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 113209 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113210 - ||  || 7 settembre 2002 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 113211 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113212 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113213 - ||  || 6 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 113214 Vinkó ||  || 9 settembre 2002 || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 113215 - ||  || 9 settembre 2002 || Powell
|-
| 113216 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113217 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113218 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113219 - ||  || 7 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 113220 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113221 - ||  || 5 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113222 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113223 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113224 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113225 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113226 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113227 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113228 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113229 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113230 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113231 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113232 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113233 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113234 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113235 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113236 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113237 - ||  || 8 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 113238 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113239 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113240 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113241 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113242 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113243 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113244 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113245 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113246 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113247 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113248 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113249 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113250 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113251 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113252 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113253 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113254 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113255 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113256 Prüm ||  || 13 settembre 2002 || E. W. Elst
|-
| 113257 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113258 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113259 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113260 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113261 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113262 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113263 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113264 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113265 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113266 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113267 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113268 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113269 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113270 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113271 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113272 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113273 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113274 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113275 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113276 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113277 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113278 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113279 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113280 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113281 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113282 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113283 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113284 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113285 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113286 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113287 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113288 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113289 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113290 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113291 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113292 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113293 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113294 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113295 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113296 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113297 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113298 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113299 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113300 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|}

113301-113400 

|-
| 113301 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113302 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113303 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113304 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113305 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113306 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113307 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113308 - ||  || 11 settembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 113309 - ||  || 11 settembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 113310 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113311 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113312 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113313 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113314 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113315 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113316 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113317 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113318 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113319 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113320 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113321 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113322 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113323 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113324 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113325 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113326 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113327 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113328 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113329 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113330 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113331 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113332 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113333 Tyler ||  || 13 settembre 2002 || R. A. Tucker
|-
| 113334 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113335 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113336 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113337 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113338 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113339 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113340 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113341 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113342 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113343 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113344 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113345 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113346 - ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 113347 - ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 113348 - ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 113349 - ||  || 15 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 113350 - ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 113351 - ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 113352 - ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 113353 - ||  || 9 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 113354 - ||  || 1 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 113355 Gessler ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 113356 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113357 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113358 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113359 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113360 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113361 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113362 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113363 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113364 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113365 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113366 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113367 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113368 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113369 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113370 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113371 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113372 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113373 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113374 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113375 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113376 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113377 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113378 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113379 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113380 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113381 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113382 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113383 - ||  || 27 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113384 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113385 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113386 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113387 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113388 Davidmartinez ||  || 28 settembre 2002 || R. Ferrando
|-
| 113389 - ||  || 28 settembre 2002 || Ondřejov Observatory
|-
| 113390 Helvetia ||  || 29 settembre 2002 || M. Griesser
|-
| 113391 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113392 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113393 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113394 Niebur ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113395 Curtniebur ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113396 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113397 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113398 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113399 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113400 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|}

113401-113500 

|-
| 113401 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113402 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113403 - ||  || 27 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113404 - ||  || 27 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113405 Itomori ||  || 28 settembre 2002 || R. A. Tucker
|-
| 113406 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113407 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113408 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113409 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113410 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113411 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113412 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113413 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113414 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113415 Rauracia ||  || 30 settembre 2002 || M. Ory
|-
| 113416 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113417 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113418 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113419 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113420 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113421 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113422 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113423 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113424 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113425 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113426 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113427 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113428 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113429 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113430 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113431 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113432 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113433 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113434 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113435 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113436 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113437 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113438 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113439 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113440 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113441 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113442 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113443 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113444 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113445 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113446 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113447 - ||  || 29 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 113448 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113449 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113450 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113451 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113452 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113453 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113454 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113455 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113456 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113457 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113458 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113459 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113460 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113461 McCay ||  || 30 settembre 2002 || R. A. Tucker
|-
| 113462 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113463 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113464 - ||  || 19 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113465 - ||  || 21 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113466 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113467 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113468 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113469 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113470 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113471 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113472 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113473 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113474 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113475 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113476 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113477 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 113478 - ||  || 25 settembre 2002 || NEAT
|-
| 113479 - || 2002 TF || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113480 - || 2002 TH || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113481 - || 2002 TL || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113482 - || 2002 TN || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113483 - || 2002 TO || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113484 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113485 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113486 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113487 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113488 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113489 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113490 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113491 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113492 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113493 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113494 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113495 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113496 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113497 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113498 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113499 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113500 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|}

113501-113600 

|-
| 113501 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113502 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113503 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113504 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113505 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113506 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113507 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113508 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113509 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113510 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113511 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113512 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113513 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113514 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113515 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113516 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113517 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113518 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113519 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113520 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113521 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113522 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113523 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113524 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113525 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113526 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113527 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113528 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113529 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113530 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113531 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113532 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113533 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113534 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113535 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113536 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113537 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113538 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113539 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113540 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113541 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113542 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113543 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113544 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113545 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113546 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113547 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113548 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113549 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113550 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113551 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113552 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113553 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113554 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113555 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113556 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113557 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113558 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113559 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113560 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113561 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113562 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113563 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113564 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113565 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113566 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113567 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113568 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113569 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113570 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113571 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113572 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113573 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113574 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113575 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113576 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113577 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113578 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113579 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113580 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113581 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113582 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113583 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113584 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113585 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113586 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113587 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113588 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113589 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113590 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113591 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113592 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113593 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113594 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113595 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113596 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113597 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113598 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113599 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113600 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|}

113601-113700 

|-
| 113601 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113602 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113603 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113604 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113605 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113606 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113607 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113608 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113609 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113610 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113611 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113612 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113613 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113614 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113615 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113616 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113617 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113618 - ||  || 4 ottobre 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 113619 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113620 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 113621 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 113622 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 113623 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 113624 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113625 - ||  || 2 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 113626 - ||  || 4 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 113627 - ||  || 6 ottobre 2002 || Essen
|-
| 113628 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113629 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113630 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113631 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113632 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113633 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113634 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113635 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113636 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113637 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113638 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113639 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113640 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113641 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113642 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113643 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113644 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113645 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113646 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113647 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113648 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113649 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113650 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113651 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113652 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113653 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113654 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113655 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113656 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113657 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113658 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113659 Faltona ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 113660 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 113661 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 113662 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113663 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113664 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113665 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113666 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113667 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113668 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113669 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113670 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113671 Sacromonte||  || 13 ottobre 2002 || Schiaparelli
|-
| 113672 - ||  || 10 ottobre 2002 || Farpoint
|-
| 113673 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 113674 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113675 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113676 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113677 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113678 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113679 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113680 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113681 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113682 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113683 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 113684 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 113685 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113686 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113687 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113688 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113689 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113690 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113691 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113692 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113693 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113694 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113695 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113696 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113697 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113698 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113699 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113700 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|}

113701-113800 

|-
| 113701 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113702 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113703 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113704 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113705 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113706 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113707 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113708 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113709 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113710 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113711 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113712 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113713 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113714 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113715 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113716 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113717 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113718 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113719 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113720 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113721 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113722 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113723 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113724 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113725 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113726 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113727 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113728 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113729 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113730 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113731 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113732 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113733 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113734 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113735 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113736 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113737 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113738 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113739 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113740 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113741 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113742 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113743 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113744 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113745 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113746 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113747 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113748 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113749 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113750 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113751 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113752 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113753 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113754 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113755 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113756 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113757 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113758 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113759 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113760 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113761 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113762 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113763 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113764 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113765 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113766 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113767 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113768 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113769 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113770 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113771 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113772 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113773 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113774 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113775 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113776 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113777 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113778 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113779 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113780 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113781 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113782 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113783 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113784 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113785 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113786 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113787 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113788 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113789 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113790 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113791 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113792 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113793 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113794 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113795 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113796 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113797 - ||  || 6 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113798 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113799 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113800 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|}

113801-113900 

|-
| 113801 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113802 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113803 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113804 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113805 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113806 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113807 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113808 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113809 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113810 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113811 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113812 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113813 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113814 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113815 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113816 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113817 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113818 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113819 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113820 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113821 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113822 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113823 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113824 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113825 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113826 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113827 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113828 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113829 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113830 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113831 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113832 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113833 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113834 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113835 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113836 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113837 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113838 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113839 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113840 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113841 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113842 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113843 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113844 - ||  || 6 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113845 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113846 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113847 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113848 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113849 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113850 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113851 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113852 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113853 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113854 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113855 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113856 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113857 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113858 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113859 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113860 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113861 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113862 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113863 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113864 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113865 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113866 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113867 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113868 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113869 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113870 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113871 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113872 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113873 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113874 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113875 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113876 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113877 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113878 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113879 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113880 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113881 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113882 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113883 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113884 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113885 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113886 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113887 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113888 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113889 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113890 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113891 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113892 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113893 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113894 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113895 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113896 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113897 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113898 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113899 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113900 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|}

113901-114000 

|-
| 113901 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113902 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113903 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113904 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113905 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113906 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113907 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113908 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113909 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113910 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113911 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113912 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113913 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113914 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113915 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113916 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113917 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113918 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113919 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113920 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113921 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113922 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113923 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113924 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113925 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113926 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113927 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113928 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113929 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113930 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113931 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113932 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113933 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113934 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113935 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113936 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113937 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113938 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113939 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113940 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113941 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113942 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113943 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113944 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113945 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113946 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113947 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113948 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113949 Bahcall ||  || 4 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 113950 Donbaldwin ||  || 4 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 113951 Artdavidsen ||  || 10 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 113952 Schramm ||  || 10 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 113953 - || 2002 UK || 21 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113954 - ||  || 28 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 113955 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113956 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113957 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113958 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113959 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113960 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113961 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113962 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113963 - ||  || 26 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113964 - ||  || 26 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113965 - ||  || 26 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113966 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113967 - ||  || 31 ottobre 2002 || Tenagra II
|-
| 113968 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113969 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113970 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113971 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113972 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113973 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113974 - ||  || 29 ottobre 2002 || Tenagra II
|-
| 113975 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113976 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113977 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113978 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113979 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113980 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113981 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113982 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113983 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113984 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113985 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 113986 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113987 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113988 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113989 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113990 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113991 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113992 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 113993 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113994 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113995 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 113996 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113997 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113998 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 113999 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 114000 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0113001